Dasyrhamphis — род слепней подсемейства Tabaninae, трибы Diachlorini.

Внешнее строение 
Крупные и средних размеров преимущественно черных мухи. Глаза без полосок, обычно покрыты волосками. Простые глазки отсутствуют. Хоботок длиннее половины высоты головы. Верхняя и нижняя лобные мозоли соединены между собой. Крылья затемнённые. Личинки белой окраски. Длина тела до 45 мм. Соотношение длины и ширины тела — 13:1. Головной конец тела расширен и заострён. Жвалы изогнутые.

Биология 
Личинки хищники и сапрофаги, развиваются в местообитаниях с редкой растительностью с песчано-лёссовой почвой. Окукливание в конце марта или начале апреля. Имаго отмечены на цветках растений. В качестве естественных врагов отмечены ктыри Eutolmus fascialis.

Классификация 
В мировой фауне 13 видов.

Кариотип 
Особенности кариотипа выявлены только у Dasyrhamphis umbrinus и включает шесть пар хромосом. Вторая пара хромосом субметацентрическая, остальные метацентрические.

Распространение 
Представители рода встречаются в Южной Европе, на Кавказе, в Северной Африке, Передней Азии, Иране, и Туркмении (Копетдаг).

Примечания 

Tabaninae
Роды двукрылых